Форествил () је град у Канади у покрајини Квебек. Према резултатима пописа 2011. у граду је живело 3.270 становника.

Географија

Клима

Становништво 

Према резултатима пописа становништва из 2011. у граду је живело 3.270 становника, што је за 7,7% мање у односу на попис из 2006. када је регистровано 3.543 житеља.

Референце 

Градови у Квебеку
Википројект географија/Насеља у Канади